Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Ludwik Czeczel − polski szlachcic, urzędnik staropolski, poseł na Sejm
 Grzegorz Czeczel − polski szlachcic, wojskowy
 Paweł Sudymontowicz Czeczel − polski szlachcic, urzędnik staropolski, poseł na Sejm
 Ryszard Czeczel − polski muzyk i samorządowiec